No confundir con Benet, Bennet o Bennett

Benett es un apellido medieval proveniente de Benedict, que puede referirse a:
 Etheldred Benett (1776 – 1845), geóloga inglesa.
 Léon Benett (1838 – 1917), pintor francés.